Лтава — літописне городище
 Лтава — полтавська обласна державна телерадіокомпанія
 Лтава — заслужений ансамбль пісні і танцю України «Лтава» ім. В. Міщенка Полтавського міського будинку культури

Див. також 
 Літава